Эрлинг Тольфсен (; 12 января 1904, Нью-Йорк — 6 декабря 1996) — американский шахматист.

Биография 
Один из ведущих шахматистов Нью-Йорка в течение 1920-х годов и в первые годы Великой депрессии. В 1928 году был капитаном сборной США на 2-й шахматной олимпиаде в Гааге. Играл за сборную на 4-й доске, завоевав с ней серебряные медали. Трёхкратный победитель турниров, проводимых «Marshall Chess Club» (1923, 1924 и 1931).

После 1930-х годов в спортивных соревнованиях не участвовал. Вплоть до выхода на пенсию преподавал испанский язык в системе публичных школ Нью-Йорка, на протяжении многих лет был активистом рабочего движения.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты США
Профсоюзные деятели США